

Sciences et techniques 
 En planétologie, un Mons est une montagne aux pentes relativement raides.

Sciences humaines et sociales 
 Les Môns sont un groupe ethnique d'Asie du Sud-Est.

Culture et société 
 Mons Records est une maison de disques allemande.

Patronyme 

 Étienne Parfait Martin Maurel de Mons (1752-1830), homme d'église français ;
 Jean Mons, haut fonctionnaire français ;
 Jean Mons, joueur français de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 Chloé Mons, actrice et chanteuse française.

Toponyme

Belgique 
 Mons, ville belge de la province de Hainaut
 Mons-lez-Liège, section de la commune belge de Flémalle dans la province de Liège
 Mons, hameau de la commune belge de Visé dans la province de Liège

France 
 Mons, commune française de la Charente
 Mons, commune française de la Charente-Maritime
 Mons, commune française du Gard
 Mons, commune française de la Haute-Garonne
 Mons, commune française de l'Hérault
 Mons, commune française du Puy-de-Dôme
 Mons, commune française du Var
 Mons, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Saint-Germain-et-Mons
 Mons, ancienne commune française de l'Essonne, aujourd'hui intégrée à Athis-Mons
 Mons, ancienne commune française du  Gers, aujourd'hui intégrée à Crastes
 Mons-Boubert, commune française de la Somme
 Mons-en-Barœul, commune française du Nord
 Mons-en-Laonnois, commune française de l'Aisne
 Mons-en-Montois, commune française de Seine-et-Marne
 Mons-en-Pévèle, commune française du Nord
 Moulins de la Siagnole de Mons

Pays-Bas 
 Mons-sur-Zoom, nom francisé de Berg-op-Zoom (Bergen op Zoom), commune néerlandaise du Brabant-du-Nord
 Mons (Bergen), commune néerlandaise de Hollande-Septentrionale

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France